O Desafio Internacional de Tênis de 1936 foi a 31ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Como o Reino Unido foi campeão no ano anterior, defendeu seu título em Wimbledon, em Londres. Esta seria a última vez em que o Reino Unido seria campeão do torneio. 

Nesta edição, a América do Sul contou apenas com a participação da Argentina na competição (entretanto, o selecionado platense competiu pela zona europeia), sendo abandonado neste ano a Zona Sulamericana. Pela Zona Europeia, 19 times participaram da disputa e 4 times disputaram a Zona Americana.

Disputas

Zona Americana

Zona Europeia

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1936
1936 no desporto